Viborg, dániai város;
Viborg, orosz-karéliai város.